Zeuxis (en grec ancien  / ) est un nom d'origine grecque :

 Zeuxis : peintre grec du 
 Zeuxis : stratège d'Antiochos III.
 Zeuxis, ancien nom de la galerie d'art Amelie